Lau steht für:
 Lau (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lau (Fisch), europäischer Süßwasserfisch
 Lau (Gotland), schwedisches Kirchspiel auf Gotland
 Lau (Sprache), Sprache auf den Salomonen

Lau ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Lau, früherer Name der Ślęza, linker Zufluss der Oder bei Maślice Małe, Stadtbezirk Fabryczna, Wrocław, Woiwodschaft Unterschlesien, Polen
 Lau-Inseln, zu Fidschi gehörende Inselgruppe
 Laubecken, pazifisches Meeresbecken

lau steht für:
 Laba (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Loloda, eine der Westpapuasprachen auf Halmahera, Indonesien

LAU steht für:
 Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe
 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
 LAU-Studie, Untersuchung Aspekte der Lernausgangslage und der Lernentwicklung
 Libanesisch-Amerikanische Universität, private Hochschule in Beirut
 Local administrative unit, eine Systematik der räumlichen Bezugseinheiten der Amtlichen Statistik in den EU-Staaten
 LAU, Kreiskürzel (nach dem Sitz Lauf an der Pegnitz der Kreisverwaltung) auf Kfz-Kennzeichen und zur Benennung der Kreisstraßen im Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:

 Lo

Abkürzung